Чеботар Сергій Іванович — заступник Міністра внутрішніх справ України — керівник апарату в 2014—2015 роках.
 Чеботар Сурадж Іванович — український спортсмен-пауерліфтер, майстер спорту України міжнародного класу.
 Борис Чеботар (1975—2012) — колишній молдовський футболіст, півзахисник.
 Чеботар Георгій Олександрович (*1983) — український балетмейстер і педагог.
 Чеботар Дмитро Олександрович (*1987) — український балетмейстер, лауреат Премії ім. А. Ф. Шекери (2016).
 Марія Чеботар (1910—1949) — австрійська співачка і акторка.

 Чеботарь Руслан Петрович (1978—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища